Джхикаргачха:
 Джхикаргачха — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Джхикаргачха — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.